Флэйм — словесная война в Интернет-форумах и чатах.
 Autodesk Flame — программа компании Autodesk для работы с 3-мерной графикой и композитинга.
 Flame — программа для кражи данных.